Червоное () — село в Нововоронцовском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 212 человек. Почтовый индекс — 74224. Телефонный код — 5533. Код КОАТУУ — 6524185003.

Местный совет 
74223, Херсонская обл., Нововоронцовский район, с. Петропавловка, ул. Советская, 1

Ссылки 
 Червоное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Нововоронцовского района